Чемпионат Японии по конькобежному спорту на отдельных дистанциях — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин с сезона 1994/1995.

Призёры мужчины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

10 000 м

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

5000 м

Масс-старт

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com

Соревнования по конькобежному спорту в Японии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту